

Anatomie 
 La ligne blanche est une structure fibreuse de l'abdomen.

Cinéma 
 La Ligne blanche,  film français d’Olivier Torres sorti en 2011.

Transport 
 La Ligne blanche est une ligne projetée du métro de Montréal.
 La ligne blanche est une signalisation routière horizontale

Voir aussi